«Вавилонская башня» (Tower of Babylon) — дебютная повесть американского писателя Теда Чана, опубликованная в 1990 году на страницах журнала «Omni». Эта повесть принесла Чану премию «Небьюла» и номинации на другии премии.

Сюжет 
В произведении отмечается радикальное переосмысление одноименного библейского сюжета: у Чана люди строят башню не из-за гордыни, а исключительно из-за любви к Богу, но, добравшись до самого неба, обнаруживают, что их Вселенная подобна цилиндру-клише для копирования глиняных клинописных табличек…. Главный герой повести — строитель Хиллала из Эламской земли.

Премии и номинации 
 1990 год — лауреат премии «Небьюла»,
 1990 год — номинант премии «Хьюго»,
 1990 год — номинант премии «Локус»,
 1991 год — номинант премии «SF Chronicle».

Публикации в России 
В России повесть «Вавилонская башня» публиковалась в журнале «Если».

Аудиоверсия повести была наговорена в рамках передачи "Модели для сборки" в 2004 году

Примечания 

Литература США
Повести 1990 года
Литературные произведения по сюжетам Ветхого Завета
Вавилонская башня